O Campeonato Carioca de Basquete de 2005 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Regulamento 

O campeonato será disputado em 3 fases: Turno de Fase de Classificação, com turno e returno, Fase Semifinal e Fase Final.
No Turno da Fase de Classificação, as equipes jogam todas contra todas, apurando-se as 8 equipes melhores classificadas para a fase seguinte.
No Returno da Fase de Classificação, as 8 equipes melhores classificadas no Turno de Fase de Classificação jogam entre si, com mando invertido em relação ao turno. As 4 equipes melhores classificadas jogarão a fase seguinte.
Na Fase Semifinal, em play-off de 3 partidas, a 1ª colocada joga com a 4ª colocada, enquanto que a 2ª colocada joga com a 3ª colocada.
Na Fase Final, os vencedores da fase semifinal jogarão um play-off de 3 partidas.

Fase de Classificação 

O Grajaú foi punido com a perda de 1 ponto.

Fase Final

Semi-Final

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2005
Basquetebol de 2005 no Brasil